Огюстен-Жорж-Шарль Карто (; 1847—1922) — французский литератор и археолог.

Профессор латинской поэзии в Париже. Его главные труды: «La Trière athénienne, essai d’archéologie navale» (П., 1881); «De Causa Harpalica» (П., 1881); «Collection Camille-Licuyer. terres cuites trouvées en Grèce dans l’Asie Mineure» (1882—1885); «Sur l’authenticité des groupes en terre cuite de l’Asie Mineure» (1887); «Terres cuites grecques» (1891), «A propos du corpus Tibullianum» (1906), «Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum» (1909).

Примечания

Ссылки 
 Библиография Огюстена Карто
 

Археологи Франции
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1847 году
Писатели Франции
Преподаватели Высшей нормальной школы (Париж)